Zoepf ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Zoepf (* 1955), deutscher Improvisationsmusiker
 Wilhelm Zoepf (1908–1980), deutscher Jurist und Judenreferent

Siehe auch:
 Zöpf